Segart kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Segart (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Segart (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar